Милан Јанковић може да се односи на:

 Филип Цептер
 Милан Љ. Јанковић
 Милан Јанковић (фудбалер)
 Милан Јанковић Сатријани

Види још 
 Јанковић